Академик Курчатов:
 Академик Игорь Курчатов — советский физик
 «Академик Курчатов» — научно-исследовательское судно
 Академик Курчатов - разлом на дне Тихого океана, открытый в 1977 году

Примечания